Grand Prix Kanady 1989 (oficiálně XXVII Grand Prix Molson du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 18. června 1989. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Kanady